Murry peut faire référence à :

Personnalités

Nom de famille 

 , personnage fictif,
 ,
 ,
 , musicien américain,
 John Middleton Murry, écrivain anglais,
 John Middleton Murry, Jr. (1926-2002), écrivain,
 Meg Murry, personnage fictif
 Paul Murry, artiste,
 Toure' Murry (1989- ), joueur américain de basketball.

Prénom 
 Murry Wilson, père de trois des Beach Boys.

Lieux 

 Murry (Kentucky),
 Murry (Missouri),
 Murry (Wisconsin).